Pederneiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pederneiras (ort), São Paulo, 
 Pederneiras (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar